

Щипачі — село, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Щипачі — присілок, Богдановицький міський округ, Свердловська область